Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1973 — 15-й розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Реджайна (Канада) с 19 по 24 марта 1973 года. В первый раз чемпионом стала сборная Швеции.

Формат соревнований 
В четырнадцатом турнире принимали участия десять команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции,  ФРГ, Дании и Италии. Первый раунд турнира состоял из 9 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой турнир

1 тур

2 тур

3 тур

Финал

Ссылки 
 

1973
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Реджайне
1973 год в кёрлинге
Чемпионаты мира в Канаде
Март 1973 года